Presto – album studyjny zespołu Rush wydany w 1989 roku
 Presto – krótkometrażowy film wytwórni Pixar z 2008 roku
 Presto – niemiecki producent samochodów
 Presto – sieć włoskich restauracji
 Presto – silnik przeglądarki internetowej Opera 
 Presto – tempo w muzyce
 Presto – polski magazyn o kulturze, sztuce i twórczym życiu
 Presto – miasto w Boliwii